Walf steht für:
 Knut Walf (* 1936), einen deutschen Kirchenrechtler und Theologen
 Walf, den deutschen Namen der französischen Gemeinde Valff im Unterelsass